Fayolle, es un apellido francés bastante frecuente, también es el nombre de una localidad francesa.
Esta página de homonimia enumera los temas y artículos con el mismo título. No se debe confundir con Fayol.

Personas (según orden cronológico) 
 François-Joseph-Marie Fayolle (1774-1852) crítico musical;
Joseph-Edmond Fayolle (1815-1885), político francés;
Marie Émile Fayolle (1852-1928), mariscal de Francia;
 Émile Fayolle (1916-1942), piloto francés de combate fue galardonado como Compagnon de la Libération (Compañero de la liberación) ;
Denise Fayolle (1923-1995) estilista, patinadora artística, diseñadora y directora artística de publicidad francesa;
Roger Fayolle (1928-2006), académico francés y crítico literario;
 Jean Fayolle (1937 -), atleta francés;
 Hervé Fayolle (1948 -), artista - pintor francés.
 Bertrand Fayolle  (1975 -), futbolista francés.

Topónimo 
Fayolle , antigua parroquia francesa del departamento de Creuse , actualmente unida a la de Sannat.